Grand Théâtre (franz. für Großes Theater) ist der Name folgender Bühnen:

 Grand Théâtre d'Angers in Angers, Frankreich
 Grand Théâtre de Bordeaux in Bordeaux, Frankreich
 Grand Théâtre de Limoges, anderer Name des Opéra-Théâtre de Limoges in Limoges, Frankreich
 Grand Théâtre de Provence in Aix-en-Provence, Frankreich
 Grand Théâtre de Genève in Genf, Schweiz
 Grand Théâtre de Québec in Québec, Kanada
 Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg in Luxemburg

Siehe auch:
 Grand Theatre
 Grand Theater